Großheide steht für:
 Großheide, eine Gemeinde im Landkreis Aurich, Niedersachsen.
 Schloss Großheide, ein ehemaliger Gutshof ebendort.

 Großheide, ein Wohnplatz des Ortsteils Lehnin, Gemeinde Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg.
 Großheide (Mönchengladbach), ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen.

Siehe auch:
Großheid